Model partonowy – nazwa rodzajowa dowolnego modelu opisującego strukturę takich cząstek, jak proton i neutron w kategoriach innych cząstek (partonów) zawartych wewnątrz nich.

Fizyka jądrowa